A Guatemala está programado para competir nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro de 2023. Será a 19ª aparição da Guatemala nos Jogos Pan-Americanos, tendo participado de todas as edições desde a estreia dos Jogos, em 1951.

Atletas
Abaixo está a lista do número de atletas (por gênero) participando dos jogos por esporte/disciplina.

Boliche

A Guatemala classificou uma equipe completa de duas mulheres através do Campeonato da PABCON de 2022.

Ciclismo

BMX
A Guatemala classificou duas ciclistas femininas na corrida de BMX através do Ranking Mundial da UCI.

Corrida

Estrada
A Guatemala classificou um ciclista de estrada através do Campeonato Centro-Americano.

Masculino

Lutas

A Guatemala classificou um lutador (Greco-romana: 77 kg) através do Campeonato Pan-Americano de Lutas de 2022 realizado em Acapulco, México.

Masculino

Pentatlo moderno

A Guatemala classificou cinco pentatletas (dois homens e três mulheres).

Tiro com arco

A Guatemala classificou dois arqueiros durante o Campeonato Pan-Americano de 2022.

Masculino

Tiro esportivo

A Guatemala classificou um total de 17 atiradores esportivos no Campeonato das Américas de Tiro de 2022.

Masculino
Pistola e carabina

Masculino
Espingarda

Feminino
Pistola e carabina

Feminino
Espingarda

Ver também
Guatemala nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024

Países nos Jogos Pan-Americanos de 2023
2023